Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 1977:

 Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 1977 (мужчины)
 Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 1977 (женщины)